Kombimus - projekt muzyczny elbląskiego muzyka - Piotra Krupskiego.
Od 1994 do 2011 roku komponował on i wykonywał muzykę elektroniczną na analogowych i cyfrowych instrumentach klawiszowych. W swoim dorobku artystycznym miał kilkanaście utworów, które ukazały się na trzech płytach wydanych własnym nakładem oraz na kasecie wydanej przez OLD-SKOOL.

Do swoich nagrań Piotr Krupski zaprosił znakomitych muzyków: 
Tomasza Łosowskiego - najlepszego perkusistę roku 2004 według miesięcznika "Gitara i Bas + Bębny", Dariusza Knittera - gitara, oraz Bartosza Turkowskiego - bas, perkusja elektroniczna Simmons.

Dyskografia 
 2005 - kaseta: Piotr Krupski Kombimus (OLD-SKOOL OS 002)
 2014 - album: Piotr Krupski Kombimus (SebASoul Records SASP-007)

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Piotra Krupskiego

Polskie zespoły muzyki elektronicznej